Mastjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mastjärnarna (Ovikens socken, Jämtland, 698278-137885), sjö i Bergs kommun, 
Mastjärnarna (Ovikens socken, Jämtland, 698301-137901), sjö i Bergs kommun, 
Jon-Mastjärnen, sjö i Åsele kommun,  (3,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn